Во-ан-Вермандуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Во-ан-Вермандуа на сайті французького Національного інституту географії
 Во-ан-Вермандуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-ан-Вермандуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-ан-Вермандуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-ан-Вермандуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена